Fria Åland (FÅ) var ett politiskt parti på Åland. Partiet ställde upp i valet till Ålands lagting 1987. Partiet fick 2,6% av rösterna vilket inte räckte till något mandat.

Historiska politiska partier på Åland